Jean-Pierre Heynderickx, Belgisch wielrenner
 Karel Heynderickx, Belgisch ambtenaar, hoogleraar en Vlaams activist

Zie ook 
 Henderickx (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam